

Gastronomie 
 Loo, fromage belge

Toponymie

Loo

Loo, bourg de la commune de Jõelähtme en Estonie

En néerlandais, le toponyme Loo indique la présence d'un bois ou d'une forêt.
 Loo, village de la commune de Bergeijk, dans le Brabant-Septentrional
 Loo, hameau de la commune de Berkelland, dans la Gueldre
 Loo, hameau de la commune de Deventer, dans la Gueldre
 Loo, village de la commune de Duiven, dans la Gueldre
 't Loo, village de la commune d'Oldebroek, dans la Gueldre
 Palais Het Loo, à Apeldoorn, dans la Gueldre
 Forêts royales de Loo

Loo, sous-district de la ville-arrondissement balnéaire de Sotchi

Autres 
 Loo (vent indien), vent chaud, sec et puissant soufflant au nord de l'Inde en été.
Loo, terme familier et jeu de mots, moqueur et humoristique pour désigner en Angleterre les "toilettes", datant de la défaite de Napoléon  à Waterloo le .

Voir aussi 
 Lo

Homonymie de toponyme